Garty est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1864-1897), joueur néo-zélandais de cricket
Netta Garty (née en 1980), actrice israélienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme